Christian Edward Dailly (Dundee, 23 de outubro de 1973) é um futebolista escocês que disputou a Copa de 1998 e que atualmente faz parte da equipe inglesa do Portsmouth.

Dailly é o sexto jogador com mais participações em jogos da Seleção Escocesa: foram 67 partidas ao todo, com seis gols marcados - somando as partidas pela equipe sub-21, Dailly tem 101 partidas pelo time azul.

Diferente da maioria dos jogadores, Dailly não possui um agente para negociações.

Futebolistas da Escócia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Futebolistas do Charlton Athletic F.C.
Futebolistas do Blackburn Rovers F.C.
Futebolistas do Derby County F.C.
Futebolistas do Dundee United Football Club
Futebolistas do West Ham United F.C.
Futebolistas do Southampton F.C.